

Geografia 
 Stati Uniti d'America 
 Flemington – città della Contea di Liberty, Georgia
 Flemington – villaggio della Contea di Polk, Missouri
 Flemington – borough della Contea di Clinton, Pennsylvania
 Flemington – capoluogo della Contea di Hunterdon, New Jersey
 Flemington – città della Contea di Taylor, Virginia Occidentale

Musica 
 Flemington – album di Danny Federici del 1997